Maslina, (uljika, Olea europaea), suptropska zimzelena biljka
 Maslina – Dalmatinska autonomaška stranka, bivša hrvatska politička stranka